osoby o nazwisku „Stolarski”
 Błażej Stolarski (1880-1939) – etnograf
 Bolesław Stolarski (zm. 2014) – polski specjalista w zakresie techniki samochodowej
 Dariusz Stolarski (1965-1993) – polski działacz opozycji antykomunistycznej
 Jacek Stolarski (ur. 1954) – historyk
 Jan Stolarski (1914-2017) – polski propagator kultury i przyjaźni polsko-węgierskiej
 Marcin Stolarski (ur. 1996) – polski pływak
 Marek Stolarski (ur. 1963) – przedsiębiorca, poseł
 Paweł Stolarski (ur. 1996) – piłkarz
 Tadeusz Stolarski (ur. XX w) – artysta plastyk
 Zdzisław Stolarski (ur. 1948) – zapaśnik

osoby o pseudonimie „Stolarski”
 Michał Tokarzewski-Karaszewicz (1893–1964) – generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, duchowny Kościoła liberalnokatolickiego.

Zobacz też
 Gaj Stolarski – wieś w Polsce
  w tytułach artykułów